

Стикув — село в гміні Ґлоґув-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Стикув — село в гміні Броди Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства